

Miejscowość w Polsce 
  Wg TERYT  jest 1
 Gajowice - wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś

Inne 
 Gajowice - osiedle miasta Wrocław